Јонас Бјеркман и Никлас Култи су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Махеш Бупати и Леандер Паес су победили у финалу са 7:6(7:4), 7:5 Олега Огородова и Ејала Рана. Бупатију и Паесу је то прва освојена титула у паровима у професионалној конкуренцији.. Током каријере ће заједно као тим освојити преко 25 титула, док укупно и Бупати и Паес имају преко 50 освојених трофеја у конкуренцији парова.

Носиоци 

  Рик Лич /  Џонатан Старк (полуфинале)
  Кент Кинир /  Макс Мирни (четвртфинале)

<li> ' Махеш Бупати /  Леандер Паес (победници)
<li>  Пет Кеш /  Сандер Грун (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 1997.

Референце 

Отворено првенство Ченаја у тенису 1997.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови